Ольга Васильевна Кознова (19 октября 1926, Москва — 13 сентября 2014, там же) — советский и российский режиссёр, сценарист, актриса, заслуженная артистка РСФСР (1988).

Биография 
В 1949 году окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

С 1949 по 1995 год — актриса Московского литературно-драматического театра ВТО.

С 1956 по 1978 год — помощник режиссёра, ассистент режиссёра, режиссёр 1-й категории в Главной редакции литературно-драматических программ.

С 1978 года — в Главной редакции научно-популярных и учебных программ ЦТ СССР. В связи с реорганизацией — снова в литдраме. 

С 1991 года — на ВГТРК.

В 1996 году вышла на пенсию.

Умерла в 2014 году. Похоронена на Введенском кладбище.

Семья 
Муж — Дмитрий Георгиевич Кознов (1925—2019), актёр театра, преподаватель Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР. 
Сын — Дмитрий Дмитриевич Кознов (род. 1962), артист Малого театра, заслуженный артист России (2004).

Фильмография

Режиссёр 
 1963 — «Верните плату за обучение» (фильм-спектакль)
 1964 — «Соучастие в убийстве» (фильм-спектакль — по роману Джуды Уотена, совм. с Борисом Ниренбургом)
 1964 — «Трефовый король» (фильм-спектакль)
 1972 — «Гробовщик» («Повести Белкина») (фильм-спектакль)
 1972 — «Правда — хорошо, а счастье лучше» (фильм-спектакль — по одноимённой пьесе Александра Островского)
 1973 — «Транзит на север» (фильм-спектакль)
 1979 — «Эрнест Хемингуэй. Страницы жизни и творчества» (фильм-спектакль)
 1980 — «Монолог об Александре Блоке» (документальный)
 1987 — «Мастер» (фильм-спектакль)
 1992 — «Роковые яйца» (фильм-спектакль — по одноимённой повести Михаила Булгакова)
 1994 — «Ручка, ножка, огуречик…» (фильм-спектакль — по одноимённому рассказу Ю. О. Домбровского)

Сценарист 
 1994 — «Ручка, ножка, огуречик…» (фильм-спектакль)

Примечания

Источники 
 
 Ольга Кознова на сайте КиноПоиск
 http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/19725/episode_id/1082981/video_id/1073059/viewtype/picture
 https://web.archive.org/web/20160304204844/http://mospravda.ru/culture-lenta/article/yshla_iz_jizni_olga_koznova/
 http://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/ros/47443/bio/

Кинорежиссёры-документалисты СССР
Кинорежиссёры-документалисты России
Похороненные на Введенском кладбище